Gosauzwang heißen:
 Gosauzwang (Gemeinde Hallstatt), Katastralgemeinde von Hallstatt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Gosauzwang (Schlucht), Talenge am Unterlauf des Gosaubachs
 Gosauzwang (Soleleitungsbrücke), Bauwerk der Leitung von Hallstatt zur Saline Ebensee